Robert Kerr – atleta canadese di inizio XX secolo
Robert Kerr – architetto britannico del XIX secolo
Robert Kerr – giocatore di cricket australiano
Robert Kerr – imprenditore canadese (IMAX)
Robert Kerr – medico canadese
Robert Kerr – governatore e senatore degli Stati Uniti d'America del XX secolo
Robert P. Kerr – regista statunitense
Robert Kerr – scrittore britannico del XVIII secolo